Атланта Брэйвз в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 101 матч в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Хьюстон Астрос и выиграла серию 3-0. В финальной серии Национальной лиги команда уступила Флорида Марлинс 2-4.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 19
 Поражений: 6
 Процент побед: 76
 Очков набрано: 140
 Очков пропущено: 73

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 121
 Очков пропущено: 99

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 156
 Очков пропущено: 117

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 138
 Очков пропущено: 108

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 86

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 16
 Поражений: 10
 Процент побед: 61.54
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 98

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Атланта Брэйвз — Хьюстон Астрос 3-0
 Финальные серии Национальной лиги: Флорида Марлинс — Атланта Брэйвз 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Атланта Брэйвз
МЛБ в сезоне 1997